Подитва  — топоним:

Беларусь 
 Подитва — деревня, Больтишский сельсовет, Вороновский район, Гродненская область
 Подитва — деревня, Погородненский сельсовет, Вороновский район, Гродненская область